Владимир Каратаев:
 Каратаев, Владимир Александрович (род. 1955) — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР.
 Каратаев, Владимир Петрович (1928—1994) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза. 
 Каратаев, Владимир (род. 1989) — израильский хоккеист